Municípios
 Amparo (Paraíba)
 Amparo (São Paulo)
 Amparo de São Francisco - em Sergipe
 Amparo da Serra - em Minas Gerais
 Bom Jesus do Amparo - em Minas Gerais
 Ribeira do Amparo - na Bahia
 Santo Antônio do Amparo - em Minas Gerais
Outras subdivisões
 Amparo (Olinda) - bairro em Pernambuco
 Amparo (Nova Friburgo) - distrito no Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos